Натуральне число 1165
 1165 рік до нашої ери
 1165 рік нашої ери